«Уфимка» — веялка (зерноочистительная машина для выделения зерна из вороха после молотьбы путём удаления мякины и других примесей).

История 
Веялка выпускалась с 1860 года.

Изготовитель — Благовещенский завод (современный Благовещенский арматурный завод), где в 1860 году открыли  «Механическое заведение Дашковых» по выпуску сельскохозяйственных орудий, на котором А. Д. Дашков наладил выпуск веялок, получивших широкое распространение в Уфимской губернии — откуда и пошло название «уфимка». .  Веялка "Уфимка" выпускалась также на заводе "Красный пролетарий" в Свердловске, на «Симском арматурном заводе» в городе Сим Челябинской области.

Конструкция 
Веялка имеет поперечное качание решётного стана, приводимое в движение от вала вентилятора посредством кривошипно-шатунного и дополнительного 4-х звенного механизмов. Веялка имеет 4 решета, из них одно (нижнее) неподвижное.

Производительность: при обработке вороха зерновых культур - 1400—1800 кг/час, при вторичной очистке зерна - 1500—2400 кг/час. Для сравнения - производительность ручных веялок составляла 400…800 кг/ч, конных – 2000 кг/ч.

Литература 
 Веялка «Уфимка» [Текст] : Руководство по сборке, применению и уходу / Наркомзем СССР, Гл. упр. предприятий капитал. ремонта. — Москва : Изд-во Наркомзема СССР, 1939. — 16 с. : ил.; 17 см.
 Веялка «Уфимка» производства заводов Наркомместпрома РСФСР [Текст] : Руководство по сборке, уходу и применению / Нар. ком. мест. пром. РСФСР, Тех. отдел. — Москва ; Ленинград : Гизместпром, 1941. — 12 с. : ил. и черт.; 21 см.
 Руководство для работы и каталог запасных частей к веялке «Уфимка» и сортировке «Триумф № 2» [Текст] / Уралсельмаш… — Свердловск : зав. «Уральский пролетарий» : Уралполиграф, [19--] (тип. «Гранит»). — 16 с. : ил.; 15х21 см.

Благовещенский арматурный завод

Примечания 

Сельскохозяйственная техника